Нил Скупски и Дезайр Кравчик стали победителями соревнований, обыграв в финале Джо Солсбери и Хэрриет Дарт. Американская теннисистка выиграла второй подряд турнир серии Большого шлема в миксте, а Скупски впервые одержал победу на «мэйджоре».

Чемпионы турнира 2019 года Иван Додиг и Латиша Чан не защитили титул, уступив Джону Пирсу и Чжан Шуай в матче третьего круга.

Посев 
Все посеянные игроки начинают турнир со второго круга

  Николя Маю /  Кристина Младенович (отказ)
  Мате Павич /  Габриэла Дабровски (четвертьфинал)
  Уэсли Колхоф /  Деми Схюрс (второй круг)
  Эдуар Роже-Васслен /  Николь Мелихар (четвертьфинал)
  Раджив Рам /  Бетани Маттек-Сандс (третий круг; отказ)
  Иван Додиг /  Латиша Чан (третий круг)
  Нил Скупски /  Дезайр Кравчик (титул)
  Майкл Винус /  Чжань Хаоцин (второй круг; отказ)
  Кевин Кравиц /  Квета Пешке (полуфинал)

<ol start="10">
  Равен Класен /  Дарья Юрак (третий круг)
  Юго Нис /  Се Шувэй (отказ)
  Фабрис Мартен /  Алекса Гуарачи (второй круг)
  Сандер Жийе /  Хэйли Картер (третий круг)
  Жан-Жюльен Ройер /  Андрея Клепач (четвертьфинал)
  Бен Маклахлан /  Эна Сибахара (второй круг; отказ)
  Маркус Даниэлл /  Шэрон Фичмен (второй круг; отказ)
  Джон Пирс /  Чжан Шуай (полуфинал)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Ллойд Гласспул /  Джоди Баррейдж (первый круг; отказ)
  Ник Кирьос /  Винус Уильямс (второй круг; отказ)
  Джонни О’Мара /  Сара Бет Грей (первый круг)
  Райан Пенистон /  Эден Силва (первый круг)
  Жереми Шарди /  Наоми Броуди (четвертьфинал)

<ol start="6">
  Ариэль Бехар /  Галина Воскобоева [PR] (первый круг)
  Рохан Бопанна /  Саня Мирза [PR] (третий круг)
  Марк Лопес /  Мария Боузкова [PR] (первый круг)
  Гонсало Эскобар /  Вера Звонарёва [PR] (второй круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Сетка турнира

Взрослые